Diário de uma Criada de Quarto, romance de Octave Mirbeau 
Le journal d'une femme de chambre (1964), filme de Luis Buñuel
Journal d'une femme de chambre (2015), filme com Léa Seydoux e Vincent Lindon

Desambiguações de cinema